Plaats in Indonesië
 Mulyodadi (Pundong), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Mulyodadi (Wonoayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java